Il detentore del titolo Don Budge ha battuto in finale Bunny Austin 6-1 6-0 6-3.

Teste di serie
 Don Budge (campione)
 Bunny Austin (finalista)
 Roderich Menzel (quarto turno)
 Henner Henkel (semifinali)
 Franjo Punčec (semifinali)
 Dragutin Mitić (quarto turno)
 Ladislav Hecht (quarti di finale)
 Sin-Khie Kho (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1938